Я́кобсон — скандинавське прізвище.

 Ван Якобсон (; 1950) — американський вчений в галузі комп'ютерних наук, один з основних розробників стека протоколів TCP/IP.
 Говард Якобсон (; 1942) — британський письменник і журналіст
 Івар Ялмар Якобсон (; 1939) — шведський вчений у галузі інформатики
 Йоран Сігурд Якобсон (; 1937) — шведський дипломат
 Карл Роберт Якобсон (; 1841—1882) — естонський педагог, просвітитель і громадський діяч
 Ларс Якобсон (;  1959) — шведський письменник
 Маар'я Якобсон (; 1977) — естонська акторка театру та кіно.
 Макс Якобсон (; 1923—2013) — фінський дипломат
 Пітер Якобсон (; 1965) — американський актор і композитор
 Рома́н О́сипович Я́кобсон (; 1896—1982) — американський мовознавець і філолог російсько-єврейського походження

Див. також 
 Якобс
 Якобссон
 Якобсен
 Джейкобсон

Примітки 

Данські прізвища
Норвезькі прізвища
Шведські прізвища